Horsley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Horsley – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Horsley – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)